Der Kremlin Cup 2012 war ein Damentennisturnier der WTA Tour 2012 im Olimpijski in Moskau. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier fand vom 15. bis 21. Oktober 2012 parallel zu den BGL BNP Paribas Luxembourg Open 2012 statt.

Titelverteidigerinnen waren Dominika Cibulková im Einzel und die Paarung Vania King / Jaroslawa Schwedowa im Doppel. Im Dameneinzel besiegte Caroline Wozniacki im Endspiel die topgesetzte Samantha Stosur mit 6:2, 4:6, 7:5. Den Sieg im Doppel sicherte sich in einem rein russischen Finale die Paarung Jekaterina Makarowa / Jelena Wesnina, welche Marija Kirilenko und Nadja Petrowa mit 6:3, 1:6 [10:8] bezwang. Kirilenko und Petrowa sicherten sich mit ihrer Finalteilnahme den vierten und letzten Startplatz beim Saisonabschlussturnier, den WTA Championships 2012 in Istanbul.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Kremlin Cup 2012 fand vom 13. bis zum 15. Oktober 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Einzelwettbewerbs.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 
 
 
 

WTA Tour 2012
Tennisturnier in Moskau
Olimpijski